Кампорредондо () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Пинарес. Занимает площадь 17,38 км². Население — 174 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 9 км.

Покровителями города считаются святой Исидро Лабрадор и богоматерь де Ла Асунсион.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página del municipio en la web de la Diputación Provincial de Valladolid
 Predicción meteorológica del IMN

Муниципалитеты Вальядолида